Веле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 40 км на північний захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 406,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веле на сайті французького Національного інституту географії 
 Веле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Веле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона